Enrique I (agosto de 1267 - 7 de septiembre de 1322), Duque de Brunswick-Luneburgo, llamado el Admirable (; ), un miembro de la Casa de Welf, fue el primer gobernante del Principado de Grubenhagen desde 1291 hasta su muerte.

Biografía 
Era el hijo mayor del duque de Brunswick Alberto el Alto y de su segunda esposa Adelaida, hija del Margrave Bonifacio II de Montferrato. Su padre había gobernado el Ducado de Brunswick-Luneburgo conjuntamente con su hermano Juan, hasta que ambos se dividieron su territorio en 1269. Alberto pasó a gobernar el Principado de Wolfenbüttel hasta su muerte en 1279.

Enrique primero gobernó el principado de Wolfenbüttel conjuntamente con sus hermanos Alberto II el Gordo y Guillermo. En 1291 de nuevo dividieron el territorio; Enrique recibió la parte que vino a llamarse el Principado de Grubenhagen. Incluía las ciudades de Einbeck, la mitad de Hamelín, Clausthal, Amelungsborn, Duderstadt, Herzberg, y Osterode. Enrique se peleó con su hermano Alberto, quien había recibido el Principado de Göttingen, sobre las áreas menospreciadas alrededor de Brunswick y Wolfenbüttel, pero Alberto prevaleció, y Enrique se retiró a Grubenhagen. Tomó Einbeck como su residencia.

En 1320, Enrique fue elegido Conde Palatino de Sajonia por el emperador. Murió en 1322, y sus tres hijos supervivientes que no se habían unido a la Iglesia se dividieron su territorio entre ellos.

Familia 
Enrique contrajo matrimonio con Inés de Meissen, hija de Alberto el Malvado, Margrave de Meissen, en 1282. Tuvieron 16 hijos:
 Isabel (nacida c. 1282), desposó al Conde Federico de Beichlingen.
 Otón (nacido c. 1283, murió en o antes de 1309)
 Alberto (nacido c. 1284, murió después de 1341), se unió a la Orden Teutónica.
 Adelaida (1285-1320), desposó al rey Enrique de Bohemia.
 Facie (hija; nacida c. 1286, murió antes o en 1312).
 Abadesa Inés de Osterode (nacida c. 1287, murió entre 1332 y 1336).
 Enrique (nacido c. 1289, murió antes o en 1351)
 Federico (c. 1291 - c. 1323)
 Adelaida de Brunswick (c. 1293 - 17 de agosto de 1324), desposó a Andrónico III Paleólogo, emperador romano.
 Conrado (c. 1294 - c. 1320)
 Mechtild (c. 1295 - entre el 24 de octubre de 1333 y el 14 de marzo de 1344), desposó a Juan II de Werle.
 Ernesto (c. 1297 - 11 de marzo de 1361)
 Guillermo (c. 1298-1360)
 Abadesa Richardis de Osterode (nacida c. 1300, murió entre 1332 y 1336).
 Margarita (nacida c. 1300, murió en o después de 1312).
 Juan, (nacido antes de 1322, murió el 23 de mayo de 1367), preboste en Einbeck.

Ancestros

Referencias 
 Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Appelhans 2006, 
 At the House of Welf site

Príncipes de Grubenhagen de la casa de Welf
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIII
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Grubenhagen del siglo XIV (casa de Welf)